Cette page contient les pages d'homonymie de Lafond, de de Lafond et de LaFond.

Patronyme 

 André Lafond (1902-1988), joueur français de rugby ;
 Andréanne Lafond (1919-2012), journaliste de radio québécoise d'origine française ;
 Antoine-Narcisse Lafond (1793-1866), homme politique français ;
Baptiste Lafond (né en 1998), joueur de rugby à XV français, fils de Jean-Baptiste ;
 Catherine Lafond (née en 1945), comédienne française spécialisée dans le doublage ;
 Charles Nicolas Lafond (1774-1835), peintre français ;
  (1880-1964), général de brigade français ;
 Edmond Lafond (1821-1875), homme de lettres français ;
 Ernest Lafond (1807-1881,) homme de lettres, historien de la littérature et traducteur français ;
 François Henri Alexandre Lafond (1815-1901), artiste peintre père de Félix, directeur de l'École des arts décoratifs de Limoges ;
 Frédéric Lafond (né en 1962), footballeur français  ;
 Guy Lafond de Saint-Mur (1817-1898), homme politique français, ancien sénateur de la Corrèze ;
 Henri Lafond (1894-1963) banquier français assassiné en 1963 ;
 Hervée de Lafond (né en 1944), comédienne et metteur en scène de théâtre française ;
 Huguette Lafond (née en 1952), actrice québécoise ;
 Jean Lafond (1888-1975), journaliste français, archéologue et historien de l'art ;
 Jean-Baptiste Lafond (né en 1961), joueur français de rugby à XV ;
 Jean-Daniel Lafond (né en 1944), cinéaste, essayiste et philosophe d'origine française établi au Québec depuis 1974 ;
 Jérôme Lafond (né en 1977), auteur autodidacte au Québec ;
 Joseph-Aignan Sigaud de Lafond (1730-1810), physicien et enseignant français ;
 Jordan Lafond,  (né en 1978) guitariste canadien ;
 Maurice Lafond c.s.c. (1915-1998), prêtre québécois de la Congrégation de Sainte-Croix, aumônier général de la Jeunesse étudiante catholique (J.É.C.) ;
 Paul Lafond (1847-1918), dessinateur, graveur, collectionneur et historien de l’art français ;
 Pierre-Philippe Lafond (né en 1984), joueur de rugby à XV français ;
 Philip Lafond (né en 1961), catcheur canadien ;
 Raymond Gervais de Lafond (1890-1968), officier de marine français ;
 Thea LaFond (née en 1994), athlète dominiquaise, spécialiste du triple saut.

Toponyme 

 Îlot Lafond, petite île de l'océan Indien située près de la côte sud-est de l'île principale de la République de Maurice ;
 Lafond, hameau franco-albertain, situé dans la province d'Alberta au Canada.

Divers 

 Méthode R.&J. Lafond, méthode française de sport de combat créée par maître Roger Lafond.
 Résidence Arsène-Lafond, maison de style vernaculaire située à Joliette au Québec (Canada).

Patronyme français